Collines (französisch "Hügel") kann sich beziehen auf:
 Collines (Benin), ein Departement von Benin
 Collines (Burundi), Verwaltungseinheit von Burundi
 Les Collines-de-l’Outaouais, kanadische Grafschaft 
 Communauté de communes des Collines, ehemaliger Gemeindeverband 
 die Bezeichnung Mille Collines für Ruanda
 das Radio Radio-Télévision Libre des Mille Collines
 das Hôtel des Mille Collines, das während des ruandischen Völkermordes bekannt wurde

Siehe auch:
 Colines
 Collin